Oberschlatt steht für:

 Oberschlatt TG, Ortschaft in der Gemeinde Schlatt im Kanton Thurgau in der Schweiz
 Oberschlatt ZH, Ortschaft in der Gemeinde Schlatt im Kanton Zürich in der Schweiz